Bogendorfer oder Bogendörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ritter von Bogendörfer (1869–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Josef Bogendorfer (1858–1925), österreichischer Politiker (CS)